Canada
 North Bay – città dell'Ontario

Stati Uniti d'America
 North Bay – villaggio del Wisconsin
 North Bay Village – comune della Florida